Kishida se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Kyukichi Kishida
 Yasunori Kishida